Agneta Lundberg (1947), Zweeds politica
 Alfred Lundberg (1852-1935), Zweeds acteur
 Amadeus Lundberg (1989), Fins zanger
 Brian Lundberg (1960), Amerikaans hockeyspeler
 Erik Lundberg (1907-1987), Zweeds econoom
 Ferdinand Lundberg (1902-1995), Amerikaans econoom en journalist
 Fred Børre Lundberg (1969), Noors skiër
 Gustaf Lundberg (1695-1786), Zweeds kunstschilder
 Henrik Lundberg (1991), Zweeds ijshockeyspeler
 Jon Lundberg (1961), Amerikaans politicus
 Kristina Lundberg (1985), Zweeds ijshockeyspeler
 Mark Lundberg (1958-2008), Amerikaans operazanger
 Martin Lundberg (1990), Zweeds ijshockeyspeler
 Mikael Lundberg (1973), Zweeds golfspeler
 Odd Lundberg (1917-1983), Noors langebaanschaatser
 Peter Lundberg (1961), Amerikaans beeldhouwer
 Sigfrid Lundberg (1895-1979), Zweeds wielrenner
 Ulla-Lena Lundberg (1947), Ålands schrijfster
 Viktor Lundberg (1991), Zweeds profvoetballer